Bumin Kagan (490-552) – condottiero turco
 Donald Kagan (1932-2021) – storico statunitense
 Elena Kagan (1960) – magistrato statunitense
 Helena Kagan (1889-1978) – medico israeliano
 Henri B. Kagan (1930) – chimico francese
 Oleg Kagan (1946-1990) – violinista sovietico
 Robert Kagan (1958) – storico e politologo statunitense